Shama kan syfta på följande:

 Shama, Ghana, en ort i Ghana
 Shamor, ett släkte inom familjen flugsnappare
 Shama, en stjärna i stjärnbilden Lejonet, HD 99109